Рома Майк (нар. 24 жовтня 1990, м. Володимир) — український реп виконавець, засновник гурту 5Ешелон, сьогодні Ешелон. 

В 2021 році Рома випустив дебютний сольний альбом з однойменною назвою «Рома Майк». Альбом став новим етапом в творчості виконавця, а також потрапив в ТОП10 найкращих українських альбомів 2021 .

В 2020 році випустив альбом «Колишні люди» , який ввійшов в трійку найкращих альбомів 2020 року.

Свою творчість розпочав у 2011 році в складі гурту 5Ешелон альбомом «Мішок з хіп-хопом».

В 2013 році брав участь в онлайн батлі PidBit, в якому дійшов до фіналу.

В 2015 році випустив альбом в складі Ешелону «Золота молодість».

В 2016 році дійшов до фіналу в музичному конкурсі Хіт-конвеєр з треком «Баласт».

З 2015 по 2020 випускав сольні треки, фітував з іншими виконавцями.

Увійшов в десятку кращих артистів конкурсу Нове покоління Весна 2021 від Фонду Розвитку Української Музики з піснею «Дощик».

У 2021 році його було номіновано на премію видання МУЗВАР у категорії New Connect (нове ім’я у альтернативній музиці).

Альбоми

Ешелон - Колишні люди 

 Захотів так 
 Треба йти 
 Мовити хотів 
 Друг 
 Тиша 1 
 Тиша 2 
 Хочу бути десь 
 Невпізнане лице 
 Сова 
 Сентиментальний 
 Джетпак

Рома Майк - Рома Майк 

 Золотко  
 В сотий раз 
 Відображення 
 Кораблі 
 Дощик 
 Вуличний музикант 
 Босоніж 
 Кров кольору пелюсток 
 Сонячний зайчик 
 Станемо морем 
 Золотий дракон 
 Нагуляний 
 Сили 
 Світло мого дня 
 Дай тепла

Відеокліпи

Інтерв'ю  
Велике інтерв'ю для rap.ua - рома майк: “Якось спілкувався з жебраком, він мені сказав: “Я наче колишня людина”  

Rap.ua Візуальний світ: Рома Майк

GOODzyk Podcast ⁞ Episode 28 ⁞ Хіп-хоп виконавець ⁞ рома майк & Оранський

Інтерв’ю для «Українського радіо» - Рома Майк: Я роблю те, чого не очікують, і мені це подобається

Журнал «Телегід»

Інтерв’ю для Тиса FM

Youtube-канал Bezodnya Music

Найкращі українські альбоми 2020 від видання СЛУХ (3 місце)

Найкращі українські альбоми 2020, видання «Суспільне»

10 українських альбомів 2021 року, RedBull 

Найкращі українські альбоми видання СЛУХ

Видання МУЗВАР про трек Україна кличе

Примітки

Співпраця

Рома Майк є співавтором композицій гурту Kalush, зокрема хіта «Зорі», «Пацани бурі», «Хата з краю», «Вайб», «Таких як я».